Anything Is Possible – album di Debbie Gibson del 1990
 Anything Is Possible – singolo di Debbie Gibson del 1990
 Anything Is Possible – singolo di Will Young del 2002
 Anything Is Possible – singolo dei Journey del 2011